

Залесь — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Залесь — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства